James Fitzsimmons est un nom pouvant désigner:

James Fitzsimmons (1870-1948), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (1874-1966), dresseur de chevaux américain

Voir aussi
Jim Fitzsimons (né en 1936), homme politique irlandais

Fitzsimmons, James